Тамима Анам (, , 8 октября 1975, Дакка) — британско-бангладешская писательница.

Биография 
Родилась в известной семье, её дед по отцовской линии был крупным издателем и журналистом Бенгалии, отец — издатель крупнейшей в стране ежедневной газеты The Daily Star. Следуя за отцом, служившим по линии ЮНИСЕФ, жила в Париже, Нью-Йорке, Бангкоке. Закончила Mount Holyoke College в США (1997). Защитила диссертацию по проблематике прошлого в современном Бангладеш в Гарварде (2004). Прошла курс литературного мастерства в Лондонском университете (2005). В 2007 году дебютировала романом о войне за независимость Бангладеш Золотой век, основанном на биографиях её родителей и нескольких сотнях интервью, которые она взяла у соотечественников. С того же 2007 — сотрудник и автор влиятельного журнала New Statesman. Рассказы и эссе Анам печатаются в крупнейших британских газетах и журналах.

Живет со вторым мужем в лондонском районе Килберн. В 2013 году была в гостях в Москве.

Романы 
 Золотой век/ A Golden Age (2007, премия Британского содружества за дебютный роман, короткий список премии Коста и премии газеты The Guardian за первую книгу, переведен более чем на 20 языков, включая иврит и хинди)
 Истинный мусульманин/ The Good Muslim, продолжение романа «Золотой век» (2011, длинный список литературной премии британской бизнес-группы Man — Man Asian Literary Prize, номинация на Премию индийской компании DSC за литературу стран Южной Азии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Писатели Бангладеш
Писатели Великобритании
Журналисты Великобритании
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники колледжа Маунт-Холиок
Авторы исторических романов
Писатели XXI века